Палас-де-Рей () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ульоа. Население — 3643 человека (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Плуа (Франция, с 2003)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Луго